Bill Chott (23 de julho de 1969) é um ator estadunidense e comediante. Ficou mais conhecido pelo seu papel como Sr. Laritate em Os Feiticeiros de Waverly Place.

Cinema & Televisão 

Heróis Fora de Órbita
Dude, Where's My Car?
O Trapaceiro 
3rd Rock from the Sun
Freaks and Geeks
Popularidade
She Spies
CSI: Crime Scene Investigation
Monk
''Os Feiticeiros de Waverly Place

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos